Эрцгерцогиня Елизавета Амалия Австрийская () — эрцгерцогиня Австрийская, в замужестве — принцесса Лихтенштейна, мать князя Франца Иосифа II и бабушка нынешнего князя Ханса Адама II.

Биография 
Елизавета Амалия родилась в Райхенау-ан-дер-Раксе 7 июля 1878 года. Эрцгерцогиня была младшей дочерью эрцгерцога Австрийская Карла Людвига и его супруги Марии Терезы Португальской. Мария Тереза была третьей супругой её отца. Первой супругой отца была принцесса Маргарита Саксонская, которая умерла через два года после брака. Второй супругой Карла Людвига стала Мария Аннунциата Бурбон-Сицилийская, которая родила ему четверых детей. Старший сын Франц Фердинанд стал с 1896 года наследником Австрийской империи. Его убийство в 1914 году послужило поводом к Первой мировой войне. Мария Аннунциана скончалась в 1871 году. В третий брак Карл Людвиг вступил с Марией Терезой, инфантой Португальской, дочерью свергнутого короля Мигеля I и Аделаиды Лёвенштейн-Вертгейм-Розенбергской. Её отец также был младшим братом правящего австрийского императора Фра́нца Ио́сифа I и императора Мексики Максимилиана I. Он умер в 1896 году.

20 апреля 1903 года эрцгерцогиня сочеталась браком с принцем Алоизом Лихтенштейнским. Некоторые считали, что этот брак был неравноправным. Но на свадьбе присутствовал император Франц Иосиф, с той целью, чтобы признать Лихтенштейнский дом правящей династией. В 1906 году император стал крёстным отцом их первенца, которого назвали в честь Франца Иосифа. Проживать супруги стали в Лихтенштейне, но очень часто посещали родную Австрию, где останавливались в различных дворцах и усадьбах. 26 февраля 1923 года её супруг отказался от своих прав на трон Лихтенштейна в пользу сына Франца Иосифа. 25 июля 1938 года скончался правящий князь Лихтенштейна Франц I и их сын стал правящим князем. Принц Алоиз умер 17 марта 1955 года в замке Вадуц в Лихтенштейне. Елизавета Амалия пережила супруга на пять лет и скончалась 13 марта 1960 года.

Дети

Титулы 
 7 июля 1878 — 20 апреля 1903: Её Императорское и Королевское Высочество Эрцгерцогиня Австрийская, принцесса Венгрии, Чехии и Богемии
 20 апреля 1903 — 13 марта 1960: Её Императорское и Королевское Высочество Принцесса Лихтенштейнская

Предки

Примечания 

Эрцгерцогини Австрийские
Габсбурги-Лотарингские
Супруги князей Лихтенштейна